Жанна Французька () :

 Жанна II Французька (1308–1347) — пфальцграфиня Бургундії, графиня Артуа. Старша дочка короля Філіпа V Довгого.
 Жанна II Французька (1312–1349) — королева Наварри (з 1328), дочка короля Франції та Наварри Людовіка X Сварливого.
 Жанна Французька (1343–1373) — принцеса Франції, дружина короля Наварри Карла II Злого.
 Жанна Французька (1435–1482) — 4-а дочка короля Франції Карла VII.
 Жанна Французька (1464–1505) — французька королева та католицька свята.
 Жанна Французька (1556) — мертвонароджена французька принцеса.

Див. також 
 Жанна де Валуа